Le Marchand de Venise peut se référer à :
Le Marchand de Venise (The Merchant of Venice), pièce de théâtre de William Shakespeare, publiée en 1598 ;
Le Marchand de Venise (opéra) en trois actes de Reynaldo Hahn, 1935 ;
Les adaptations à l'écran de cette pièce :
 Shylock, le marchand de Venise, film français de Henri Desfontaines, sorti en 1910 ;
, film américain, réalisé en 1914 par Lois Weber ;
 Le Marchand de Venise (Der Kaufmann von Venedig), film allemand de Peter Paul Felner, sorti en 1923.
Le Marchand de Venise, film français de Pierre Billon, sorti en 1953 ;
Le Marchand de Venise (The Merchant of Venice), téléfilm américain d'Orson Welles, diffusé en 1969 ;
Le Marchand de Venise, téléfilm britannique de Jack Gold, diffusé en 1980 ;
Le Marchand de Venise, téléfilm français de Jean Manceau, diffusé en 1980 ;
Le Marchand de Venise (William Shakespeare's, The Merchant of Venice), film britannique de Michael Radford, sorti en 2004.